

Sigle 
 STP – stop order, tipo di ordine di borsa
 STP (Standard Temperature and Pressure) – condizioni convenzionali di temperatura e/o pressione in cui eseguire misure di grandezze chimiche e fisiche
 STP (Shielded Twisted Pair) – cavo schermato comunemente per il collegamento nelle reti ethernet
 STP (Spanning Tree Protocol) – protocollo di networking
 STP – azienda statunitense che produce additivi chimici per autotrazione
 STP (Straniero Temporaneamente Presente) – Codice per l'applicazione del diritto alle cure da parte degli stranieri irregolari
 STP (Società tra Professionisti) – nell'ordinamento italiano, tipo di società
 STP (Società Trasporti Provinciale) – azienda di trasporto pubblico di Bari
 STP (Società Trasporti pubblici) – azienda di trasporto pubblico di Brindisi
 STP (Società Trasporti Pubblici) – azienda di trasporto pubblico di Cuneo
 STP – sostanza stupefacente del tipo amfetamina psichedelica
STP (Standard Penetration Test) – prova penetrometrica standard o prova penetrometrica dinamica

Codici 
 STP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Downtown di Saint Paul, Minnesota (Stati Uniti)
 stp – codice ISO 639-3 della lingua tepehuan sudorientale
 STP – codice ISO 3166-1 alpha-3 di São Tomé e Príncipe

Mineralogia 
 Stp – abbreviazione di stilpnomelano

Note